Menteng Atas, plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Selatan (Zuid-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Menteng Dalam, plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Selatan (Zuid-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Menteng (Bogor Barat), plaats in het bestuurlijke gebied Kota Bogor in de provincie West-Java, Indonesië.
 Menteng (onderdistrict), onderdistrict van de stadgemeente Jakarta Pusat (Centraal Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Menteng (Menteng), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Pusat (Centraal Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Menteng Pulo een erebegraafplaats in Jakarta op het Indonesische eiland Java.
 Mentengsari,  plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java, Indonesië.

 Bojong Menteng (Leuwidamar). plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam, Indonesië.
 Bojong Menteng (Rawalumbu), plaats in het bestuurlijke gebied Kota Bekasi in de provincie West-Java, Indonesië.
 Ujung Menteng, plaats in het bestuurlijke gebied Cakung, Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Warung Menteng, plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java, Indonesië.